Evans Kondogbia (1989) – calciatore centrafricano
 Geoffrey Kondogbia (1993) – calciatore centrafricano